

Chimica 
 R26 – una delle Frasi R delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Trasporti 
 R26 – tangenziale di Diest (Belgio)
 R26 – strada regionale Zastron – Villiers (Sudafrica)